Ашаханов — фамилия. Известные носители:
 Ашаханов, Тамирлан Бадрудинович (род. 1997) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Ашаханов, Шамиль Зумсоевич (род. 1990) — российский чеченский футболист; полузащитник.